Змагання з тхеквондо у ваговій категорії понад 80 кг серед чоловіків на 2016 Олімпійських іграх пройшли 20 серпня.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Rio 2016 official event website